Reedová [rídová] je přechýlená verze příjmení Reed a jejími nositelkami jsou mimo jiné:

 Crystal Reedová (* 1985) – americká herečka
 Donna Reedová (1921–1986) – americká herečka
 Markéta Reedová (* 1968) – česká politička
 Nikki Reedová (* 1988) – americká herečka